Ви́ктор Дми́триевич Верби́цкий (16 мая 1927, с. Месягутово, Башкирская АССР — 18 августа 1995, Верея Московской области) — советский и российский конструктор, , специалист в области автомобильного и тракторного машиностроения.

Биография 
Виктор Дмитриевич Вербицкий родился 16 мая 1927 года в селе Месягутово Башкирской АССР.

 С 1941 года — работает слесарем-оружейником.
 1949 год — окончил Московский автотранспортный техникум.
 1949 год — 1957 год — автомеханик в системе министерств автомобильного транспорта и строительства.
 С 1957 год — 1980 год — начальник отдела, главный конструктор проектов НИИ технологии автомобильной промышленности (НИИТАП).
 1960 год — окончил Всесоюзный машиностроительный институт.
 1966 год — лауреат Ленинской премии (наряду с А. В. Бутузовым, М. Н. Ефимовым, Н. А. Ковалёвым, Н. А. Матвеевым, Б. А. Пепелиным, И. Б. Соколом, К. Л. Раскиным, В. И. Зильбербергом) за участие в создании и внедрении типового автоматического производства деталей машин методом литья по выплавляемым моделям.
 1980 год — 1987 год — начальник отдела Минтяжмаш СССР.
 С 1987 года — персональный пенсионер.

Соавтор 25 изобретений в области машиностроения.

Умер 18 августа 1995 года в городе Верея Московской области. Похоронен на Донском кладбище.

Награды 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Ленинская премия (1966)
 Золотая медаль ВДНХ (1958)
 Серебряная медаль ВДНХ (1964)
 Две бронзовые медали ВДНХ (1975, 1979)

Семья 
 Отец — Вербицкий Дмитрий Ефимович (1900—1966) — участник Гражданской (комбриг) и Великой Отечественной войн
 Мать — Вербицкая (Вронская) Маргарита Евсеевна (1903—1937)
 Супруга — Вербицкая (Крайнева) Валентина Ивановна (1933—2013) — инженер
 Сын — Вербицкий Дмитрий Викторович (р. 19.11.1966) — юрист, доктор философии (Рн. D.) по международному авторскому праву (1998), преподаватель Школы международного права Университета Калифорнии
 Дочь — Вербицкая (Румянцева) Елена Викторовна

Примечания

Литература

Ссылки 
PatentDB // Вербицкий Виктор Дмитриевич (патенты)

Конструкторы СССР
Машиностроители
Похороненные на Донском кладбище